Карл Иванович Гибенталь, также Карл-Филипп Врангель фон Гюбенталь (1786—1858), — российский хирург, доктор медицины (1805).

Одним из первых в Европе, в конце 1811 или начале 1812 года, стал использовать для фиксации костей при переломах гипс, который он применял в форме двустороннего слепка, прикрепляемого к повреждённой конечности бинтами. Совершенствование этой методики в дальнейшем привело к созданию гипсовой повязки. Предложил ряд инструментов для урологии. Автор научных работ по борьбе с холерой и другими эпидемиологическими болезнями.

Биография 

Родился в 1786 году в Кашинском уезде Тверской губернии. В 1805 году после учёбы в Геттингенском и Марбургском университетах получил степень доктора медицины и был определён полковым врачом в русскую армию. Принимал участие в походах и боевых действиях в 1805—1808 гг.

В 1811 году приехал в Минск. Работал оператором и инспектором Минской (с июня 1811 по июль 1812 года) врачебной управы. Во время Отечественной войны 1812 года служил в Первой армии Барклая-де-Толли, участвовал в Бородинском сражении. После окончания войны работал оператором Тверской врачебной управы; 4 сентября 1816 года переехал в Витебск. В Витебске работал оператором и инспектором Витебской врачебной управы.

М. О. Маркс в своих воспоминаниях отзывался о Гибентале негативно: «Успехи и в служебных и в финансовых отношениях породили в нём тот психологический феномен, который можно назвать самообожанием, а отсутствие нравственных и физических препятствий к дальнейшему развитию этого искривления характера сделали его высокомерным гордецом. Он был вполне уверен, что с одного взгляда узнавал сущность болезни пациента, не спрашивая даже, что тот чувствует, и не прибегая ни к каким научным диагнозам». Тем не менее, современные историки медицины дают положительную оценку профессиональной деятельности Гибенталя.

24 марта 1839 года по собственной просьбе уволен с должности инспектора Витебской врачебной управы и остался жить в Витебске, являлся почётным попечителем Витебской гимназии (в 1845—1847 и 1853—1856 гг.).

Умер .

Комментарии

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 

Доктора медицины Российской империи
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Бородинского сражения